Новое кладбище — название ряда кладбищ в разных странах:

Германия 
 Новое кладбище — кладбище в городе Потсдаме.

Китай 
 Новое кладбище — уничтоженное кладбище в Харбине.

Польша 
 Новое кладбище — кладбище в городе Закопане.

Россия 
 Новое кладбище — кладбище в Валдае.
 Новое кладбище — кладбище в Верх-Нейвинском.
 Новое кладбище — кладбище в Гатчине.
 Новое кладбище — кладбище в Новочеркасске.
 Новое кладбище — кладбище в Рязани.
 Новое кладбище — кладбище в Смоленске.

Сербия 
 Новое кладбище — кладбище в городе Белграде.

См. также